Магни́тка — многозначный термин:

Топонимы 
 Магнитка — неофициальное разговорное название г. Магнитогорска в Челябинской области.
 Старая Магнитка — бывший посёлок в Челябинской области, ныне в составе Орджоникидзевского района города Магнитогорска.
 Магнитка — посёлок городского типа в Кусинском районе Челябинской области России.
 Старая Магнитка — бывший посёлок в Кусинском районе Челябинской области, ныне в составе посёлка Магнитка.
 Магнитка — посёлок в городе Первоуральске Свердловской области России.
 Магнитка — гора в Первоуральске.
 Магнитка — река в Кусинском районе Челябинской области, левый приток реки Куса.

Разное 
 «Магнитка» — просторечное название Магнитогорского металлургического комбината в советское время, в период его строительства.
 Магнитка (2094 Magnitka) — малая планета.
 «Магнитка» — фирменный поезд Магнитогорск — Москва.
 «Магнитка» — название футбольного клуба «Металлург-Магнитогорск» в 1997—1998 годах.
 «Магнитка» — баскетбольный клуб из Магнитогорска.
 «Магнитка» — волейбольный клуб из Магнитогорска.

См. также 
 
 Магнитная